MUC5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 5 762 амінокислот, а молекулярна маса — 596 340.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки